AW, Aw oz aw je lahko:
 ISO 3166-1 oznaka za Arubo
 kratica za nemško okrožje Ahrweiler
 založniško podjetje Addison-Wesley

Glej tudi